Enno III. z Ostfrieslandu (30. září 1563, Aurich – 19. srpna 1625, Leerort) byl v letech 1599 až 1625 hrabě z Ostfrieslandu z rodiny Cirksenů.

Život 
Enno se narodil jako prvorozený syn Edzarda II. z Ostfrieslandu a jeho manželky princezny Kateřiny Švédské, nejstarší dcery švédského krále Gustava I.

V roce 1602 vojáci Enna III bez úspěchu obléhali Emden; dne 8. dubna 1603 musel Enno podepsat Haagskou smlouvu, ve které nejenže akceptoval přítomnost nizozemské posádky v Emdenu, ale souhlasil s tím, že zaplatí za nizozemskou posádku náklady. V roce 1609 vypukl konflikt znovu; Emderští zvítězili v potyčce u Greetsielu a dočasně obsadili hraběcí sídlo v Aurichu. V roce 1611 obsadila nizozemská posádka Leerort. 24. května byla podepsána dohoda z Osterhusenu, která omezila suverenitu hraběte z Východního Fríska, stanovila práva stavů a legitimizovala nizozemskou posádku v Leerortu.

Manželství a potomci 
Enno se dvakrát oženil. Poprvé s o sedm let starší Valpurgou z Rietbergu, dcerou a dědičkou Jana II. z Rietbergu, pána z Esensu, Stedesdorfu a Wittmundu, a jeho manželky Anežky z Bentheim-Steinfurtu. Valpurga sňatkem Východnímu Frísku přinesla statky Harlingerland a Rietbergu. Manželé spolu měli tři děti:

 Sabina Kateřina z Ostfrieslandu (11. srpna 1582 – 31. května 1618), ⚭ 1601 Jan III. z Rietbergu (1566–1625)
 Anežka z Ostfrieslandu (1. ledna 1584 – 28. února 1616), ⚭ 1603 Gundakar z Lichtenštejna (30. ledna 1580 – 5. srpna 1658), kníže z Lichtenštejna
 Jan Edzard z Ostfrieslandu (*/† 1586)

Hraběnka Valpurga zemřela jen několik dní po svém synovi. Údajně byla otrávena. Byl pro to upálen na hranici Stine Essken. Potom, co vymřela mužská linie hrabat z Rietbergu, stali se jejich nástupci díky sňatku Enna a Valpurgy hrabata z Východního Fríska.

28. ledna 1598 se pětatřicetiletý Enno oženil s o dvanáct let mladší Annou Holštýnsko-Gottorpskou, dcerou vévody Adolfa Holštýnsko-Gottorpského. S ní měl Enno dalších pět dětí:

 Edzard Gustav z Ostfrieslandu (1599–1612)
 Anna Marie z Ostfrieslandu (23. června 1601 – 4. září 1634), ⚭ 1622 Adolf Fridrich I. Meklenburský (15. prosince 1588 – 27. února 1658), meklenbursko-zvěřínský vévoda
 Rudolf Kristián z Ostfrieslandu (2. června 1602 – 17. dubna 1628), zemřel svobodný a bezdětný
 Ulrich II. z Ostfrieslandu (6. července 1605 – 1. listopadu 1648), ⚭ 1631 Juliana Hesensko-Darmstadtská (14. dubna 1606 – 15. ledna 1659)
 Kristýna Žofie z Ostfrieslandu (26. září 1609 – 20. března 1658)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 30. září
Narození v roce 1563
Úmrtí 19. srpna
Úmrtí v roce 1625